«Ла́дожская» — временно закрытая станция Петербургского метрополитена. Расположена на четвёртой (Лахтинско-Правобережной) линии между станциями «Новочеркасская» и «Проспект Большевиков».

Станция открыта 30 декабря  года в составе участка «Площадь Александра Невского» — «Проспект Большевиков».

В проекте станция носила название «Новоладожская».

Первоначально, при проектировании Правобережной линии, станцию планировалось построить на пересечении проспектов Индустриального и Косыгина, но из-за проблем с грунтами на данном участке трассу пришлось изменить и пустить на юго-восток в Невский район.

Капитальный ремонт станции 
4 марта 2023 года станция закрылась на капитальный ремонт. Во время ремонта по маршруту «Ладожская» — «Новочеркасская» — «Площадь Александра Невского» с интервалом в 4 минуты курсируют 12 больших трамваев 71-631.02 и 71-932 «Невский» по маршруту № 30. Проезд на них бесплатный.

Для этого также были обустроены 2 выделенные полосы на мосту Александра Невского для трамваев и на Заневском проспекте для безрельсового общественного транспорта (автобусов и троллейбусов), а также была и оборудована временная посадочная площадка для трамваев на Гранитной улице вблизи остановок трамвая «Чижик».

В ходе ремонта на станции будут отремонтированы вестибюль и наклонный ход. Капитальный ремонт станции займет 11 месяцев.

Наземные сооружения 

Наземный павильон станции выполнен по проекту архитектора В. Н. Есиновского и инженера Г. Ф. Прошиной при участии С. Н. Кривоносова, В. Ф. Хиврича и Ю. А. Рыжова (институт Ленгипротранс) и располагается в конце Заневского проспекта у Ладожского вокзала.

Павильон являлся первой очередью строительства проектируемого в то время Ладожского вокзала (пусковой комплекс включал в себя возведение кассово-эскалаторного зала и расположенных по бокам двухэтажных пристроек для эксплуатационно-технических служб метрополитена), и его объёмно-планировочное решение было увязано с первоначальным проектом всего вокзального комплекса.

Метропавильон должен был занять центральное место в вокзале, расположившись между створами пассажирских тоннелей, ведущих на железнодорожные платформы и стать общим объёмом будущего крупного здания. Покрытие эскалаторного зала, проектировавшееся изначально из металлических конструкций, впоследствии планировалось переместить вверх методом подъёма этажей. Оно должно было занять место одного из шести венчающих вокзал фонарей, обеспечивающих естественное освещение внутренних помещений.
Первоначальный проект вокзального комплекса реализован не был.

На главном фасаде, облицованном сааремским доломитом, тёмно-серым гранитом, и стемалитом, симметрично выявлены зоны входа и выхода — они перекрыты вынесенными вперёд козырьками. Над кровлей возвышается большой остеклённый по периметру фонарь.

Поддерживаемый колоннами потолок, в своей центральной части имеющий форму неправильного восьмигранника, перекрыт армоцементной структурой. К ней, в свою очередь, подвешена люстра, повторяющая собой восьмиугольные очертания светового фонаря.

Порталы, как над входом в эскалаторный тоннель, так и над просторным выходом из него сплошь облицованы серо-голубым уфалейским мрамором.

По всей тыльной стороне вестибюля были устроены заделы под будущие проходы на железнодорожные платформы, задекорированные под сплошные витражи. При строительстве Ладожского вокзала по отличному от первоначального замысла проекту заделы были реализованы. Вестибюль был совмещён с вокзальным комплексом.

Подземные сооружения 

«Ладожская» — односводчатая станция глубокого заложения (глубина ≈ 61 м). Сооружена по проекту архитектора В. Н. Есиновского и инженера Г. Ф. Прошиной при участии С. Н. Кривоносова, Л. А. Филипповой и Ю. А. Рыжова (институт Ленгипротранс). Тематическое оформление станции посвящено Дороге жизни блокадного Ленинграда.

Торцы подземного зала и путевые стены по низу облицованы серо-голубоватым уфалейским мрамором, который ассоциируется с водами Ладоги, и увенчаны фризом из тёмно-серого полированного гранита с названием станции.

Два ряда установленных на платформе торшеров, по 11 с каждой стороны, символизируют собой путевые столбы. Сомасштабные по высоте торшеры, облицованные белым мрамором, служат источниками света: из-под своих бронзовых экранов с памятными датами «1941—1944» они излучают пучки света.

На платформе также имеется три пары массивных скамей. Пол на всей площади устлан серыми гранитными прямоугольниками, окантованными чёрными полосами лабрадорита.

В торце станции предполагалось разместить мраморную композицию «Торосы ладожского льда». Но идея архитекторов не была реализована полностью, и торец украшает только беломраморная стена в обрамлении тёмного портала с надписью «1941 ДОРОГА ЖИЗНИ 1944» с боковой подсветкой.

Наклонный ход, содержащий четыре эскалатора, расположен в северном торце станции; в 2017 году светильники наклонного хода были заменены со «световых столбиков» на «факелы».

В  году изменилось освещение станции: ртутные газоразрядные лампы (белого, слегка голубоватого свечения) были заменены на натриевые (более яркие, жёлтого свечения). После такой замены стали не видны разные оттенки голубого и какие-либо другие цветовые различия в облицовке зала; всё стало жёлто-серых тонов.

Наземный городской транспорт

Городские автобусы

Пригородные автобусы

Троллейбусы

Трамваи

Временные изменения из-за ремонта станции 
— перенаправлены трассы 10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов, работающих по заказу комитета Ленинградской области по транспорту, к станциям метро Проспект Большевиков и Улица Дыбенко;

— изменены трассы семи городских автобусных маршрутов;

— продлена трасса трамвайного маршрута № 39 до станции метро Площадь Александра Невского;

— запущен бесплатный трамвайный маршрут № 30 между станциями метро «Ладожская» и ст. метро «Новочеркасская» до ст. «Пл. Ал. Невского»;

— введены по будним дням в часы максимальных нагрузок укороченные рейсы автобусных маршрутов № 24М и 27М до ст. метро «Площадь Александра Невского»;

— обустроена выделенная полоса на Заневском проспекте и на мосту Александра Невского.

Перспективы 
После 2030 года планируется строительство перехода на перспективную станцию «Ладожская» Кольцевой линии, который будет начинаться из центра зала (как на «Садовой»). Также планируется строительство второго выхода к улицам Зольной и Латышских Стрелков.

Галерея

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена
 1985 год в истории метрополитена

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Ладожская» на metro.vpeterburge.ru
 «Ладожская» на ometro.net
 «Ладожская» на форуме SubwayTalks.ru
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. «Ладожская»

Односводчатые станции глубокого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1985 году
Лахтинско-Правобережная линия
Станции Петербургского метрополитена
Красногвардейский район (Санкт-Петербург)